Ожский диалект нормандского языка — диалект нормандского языка, употребляемый в Пеи д'Ож (Франция). Употребляется как в прибрежных, так и в континентальных районах. Находится под угрозой исчезновения.

Фонология 
Ожский диалект характеризуется по своему положению в изоглоссе, пересекающей территорию распространения нормандского языка. Употребляемый рядом с границей Нижней и Верхней Нормандии, этот диалект унаследовал черты как западных, так и восточных диалектов.

Ожский диалект употребляется к северу от линии Жоре, поэтому выделяются непалатализованные /ka/ (пример: cat = кот) и палатальные /kj/ (пример: chinq = пять), также этот диалект лежит к заваду от изоглоссы /ji/ - /je/ (пример: muchi = прятать)  и к западу от изоглоссы /l/ - /j/ (пример: plache = место). Наряду с другими северными диалектами звук /h/ произносится сильно аспирированным, иногда гуттуральным.

См. также 
Нормандский язык
Коский диалект нормандского языка
Котантенский диалект нормандского языка

Литература 
Auteurs Normands: vous avez dit patois?, Les Pieux, ISBN 2951142919
La Littérature patoisante, Brionne 1984, ISBN 2852261871
La Normandie dialectale, René Lepelley, Caen 1999, ISBN 2841330761
Radotages de Maît'Jules, Christian Lambert, 1984

Романские языки
Языки Европы
Диалекты нормандского языка